Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Dlouhý che ha battuto in finale Tomáš Zíb 7-62, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Robin Vik (primo turno)
 Tomáš Zíb (finale)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (Campione)

 Thierry Ascione (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2006